Лимбургский собор () расположен в городе Лимбург-ан-дер-Лан, федеральная земля Гессен, Германия. Собор строился с 1206 по 1235 год. Здание этого храма возводилось на месте старинной церкви, которая примыкала к монастырю. Лимбургский собор — яркий пример классического романского стиля в архитектуре.

История 
Точная дата основания нынешнего собора неизвестна. Некоторые признаки дают основание датировать основание около 1180/90 годов. Освящение собора состоялось в 1235 году архиепископом Трира Теодорихом ().  Святыми покровителями собора были Георгий Победоносец и Николай Мирликийский.

Собор был построен в четыре этапа. Первый этап охватывал западный фасад, южную сторону, хор и др. Второй этап состоял в строительстве внутренних опор южного нефа. На третьем этапе были построены эмпоры южного нефа. На четвертом этапе строилась северная сторона трансепта и хор эмпоры.

Первым епископом Лимбургского собора был Якоб Марк (1827 — 1833). Местная епархия включает в себя около 700 тысяч католиков, и является одной из самых молодых епархий Германии.

В соборе установлен современный орган, в звоннице имеется девять колоколов.

Архитектура 

Собор представляет собой трёхнефную базилику, которая включает в себя архитектурные элементы романского и раннего готического стилей. Внешние размеры собора: длина — 54,5 м, ширина — 35,4 м. Здание имеет семь башен по числу святых таинств. Самая высокая из башен находится на западной стороне собора и имеет высоту 37 м. Центральная башня имеет высоту 66 метров. В 1774 году башня была частично разобрана и уменьшена в размерах от первоначальной высоты 72,5 метра.

Изначально собор был окрашен в белый, красный, желто-коричневый, черный и зеленый цвета. Во время реставрации собора  в 1872 — 1873 годах окраска была смыта.  В 1968 — 1972 годы окраска была вновь восстановлена по остаткам старой расцветки, имевшейся до 1872 года.

Интерьер 
В интерьере собора (неф и хоры) преобладают недекорированные контрфорсы. Часть контрфорсов скрыта в боковых галереях.  Собор имеет высокий центральный неф, делится на четыре уровня с арками и галереями.

Примечания

Литература 
 
 Georg Ulrich Großmann: Mittel- und Südhessen: Lahntal, Taunus, Rheingau, Wetterau, Frankfurt und Maintal, Kinzig, Vogelsberg, Rhön, Bergstraße und Odenwald. DuMont, Köln 1995, ISBN 3-7701-2957-1 (=DuMont Kunst-Reiseführer), S. 66-69.
 Theodor Kloft: Limburg an der Lahn. Der Dom. 17. Auflage. Schnell & Steiner, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7954-4365-8.
 Walter Lutz: Zur Geschichte der Kirchenmusik am Dom zu Limburg von den Anfängen bis zur Gegenwart. Schott, Mainz 1986, ISBN 3-7957-1328-5 (Beiträge zur mittelrheinischen Musikgeschichte 27).
 Wolfgang Metternich: Der Dom zu Limburg an der Lahn. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 3-534-01579-7.
 Wolfram Nicol (Hrsg.): Der Dom zu Limburg. Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte, Mainz 1985 (online).
 Rainer-Josef Zensen: Der Dom St. Georg zu Limburg an der Lahn. In: Nassauische Annalen. Band 110, Verlag des Vereines für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, Wiesbaden 1999, .

Ссылки 
 Limburg Cathedral

Средневековая Германия